Ouadda kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Ouadda (ort), Haute-Kotto, 
 Ouadda (subprefektur), Haute-Kotto, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar